Пётр Красно́в:
 Краснов, Пётр Дмитриевич (1903—1941) — советский государственный деятель, статистик, организатор планового хозяйства.
 Краснов, Пётр Николаевич (1869—1947) — генерал-майор, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель.
 Краснов, Пётр Николаевич (1950—2022) — советский и российский писатель. 
 Краснов, Пётр Степанович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель.